

Біглер Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсільванія
 Біглер — переписна місцевість, штат Пенсильванія